

Населені пункти та їхні частини
 Закшувек — гміна в Красницькому повіті Люблінського воєводства
 Закшувек — село в гміні Закшувек Красницького повіту Люблінського воєводства
 Закшувек — село в гміні Желехув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Закшувек — село в гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Закшувек — частина міста Радомсько в Радомщанському повіті Лодзинського воєводства
 Закшувек — частина міста Краків в Малопольському воєводстві
 Закшувек — частина села Шарбя-Звежинецька в гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки